Casalingo Superpiù (Who's the Boss) – sitcom statunitense
 Who's the Boss? – album di Antoinette del 1989
 Who's the Boss – album compilation di Nelly e St. Lunatics del 2006
 Who's the Boss – film del 2020 diretto da Chinaza Onuzo